Поп-панк — один из базовых жанров панк-рока, характеризующийся смешением принципов и инструментальной секции типичного панк-рока с мягкими поп-мелодиями и приёмами поп-музыки (а также других «лёгких» жанров). Появившись вместе с, собственно, панк-роком, поп-панк пережил «новое рождение» и крупнейший (для панк-рока вообще) коммерческий успех в 90-е годы.

История 
Первыми поп-панками считаются первые панк-рокеры — Ramones. Для некоторых их, особенно ранних, композиций уже были характерны увеселительная направленность, отсутствие социальных проблем и общее позитивное настроение, так нехарактерное для появившихся на грани с 80-ми «мрачных» жанров панка (таких, как хардкор-панк и стрит-панк). Самой первой «полноценной» поп-панк-группой стали Buzzcocks, которые сумели по сравнению с довольно брутальной и непривычной для неподготовленного слушателя «аранжировкой» и вокалом Ramones добиться очень лёгкого звучания, в котором бы сочетались характерный для панк-рока гитарный напор и воздушные мелодии на основе поп-рока и бабблгам-попа 1960-х.

Параллельно с Buzzcocks и другими лёгкими поп-панк-командами в Англии стало развиваться движение возродителей субкультуры модов — мод-ривайвл. Лидеры этого направления, The Jam, и другие группы жанра сочетали мелодизм модов первой волны (The Who и The Kinks), сохраняя жёсткость их подачи и утяжеляя её панк-роковыми элементами. Параллельно с этим появляются родственные поп-панку жанры — пауэр-поп (нововолновые группы вроде The Knack), ска второй волны (Madness, The Specials). Также явное влияние на жанр оказал и Элвис Костелло, игравший легкую музыку на стыке панка и пауэр-попа.

В 80-е годы Operation Ivy (а чуть ранее — малоизвестные Serious Drinking, не считая Clash) скрестили панк со ска. На основе ска-панка, поначалу ещё близкого к жёсткому хардкору, начали появляться более лёгкие группы вроде NOFX, на основе которых начала формироваться самая успешная волна поп-панка. Ключевое влияние на этот поджанр также оказали работы Bad Religion. Коммерческий успех в 1992—1994 гг. групп Green Day, The Offspring и Rancid (трёх главных поп-панк-групп 90-х) породил новую волну поп-панка. Её последователями в конце десятилетия стали такие группы, как Sum 41, Blink-182 и Good Charlotte. В 90-х появились такие культовые группы как New Found Glory, MxPx, Simple Plan, Zebrahead. В современном мире представителями поп-панка считаются такие группы как: ME2U.

Начиная со второй половины первого десятилетия XXI века появляется течение под названием Easycore, которое представляет собой сплав из поп-панка и хардкора. Представителями данного стиля являются такие группы, как Chunk! No, Captain Chunk!, Set Your Goals и Four Year Strong.

Поп-панк